YTankobon — Kill the Bear Someday!! () — еротично-комедійна бара-манґа, написана манґака під псевдоніном «Мацу Такеші». Збірка вміщає 5 частин, окремих не пов'язаних між собою еротичних історій.

Підбірка оповідань:
 • Itsuka wa Kuma Goroshi!!
 • Boku no Namae wo Shiterukai?
 • Dai-chan Kou-chan
 • Baido Yamemasu!
 • Ureshii Yatsura

Сюжет 
Гарний Сіро скидається знову, і знаходить свій шлях до бару, сидаючи поруч з молодим, зухвалим Такуєю. Чи Сіро знайшов людину своєї мрії? Може Такуя просто «черговий?»

Див. також 
 Priapus
 Бара
 Яой
 Сьонен-аі

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga» 
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «www.mangago.com»  

Аніме та манґа в жанрі бара
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Мацу Такеші